

Inne 
 lodos – wiatr
 Lodos – fikcyjny księżyc

Zobacz też 
 Lődös
 Lödöse